Сарьмяги — озеро на территории Коверского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км², площадь водосборного бассейна — 3,1 км². Располагается на высоте 29,8 метров над уровнем моря.

Форма озера округлая. Берега преимущественно заболоченные.

С юго-восточной стороны из озера вытекает ручей без названия, который, протекая озеро Тенгусельга, втекает в ручей Саргоя, впадающий в реку Туксу, приток Олонки.

Вдоль северо-западного берега озера проходит дорога местного значения  («Новинка — Тигвера»).

В северной части озера расположен один небольшой остров без названия.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014985.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Туксы
Озёра Олонецкого района